Iracemensi – abitanti di Iracema (Ceará)
Iracemensi – abitanti di Iracema (Roraima)
Iracemensi – abitanti di Iracema do Oeste
Iracemensi – abitanti di São João de Iracema